Siemau steht für:

 Schenk von Siemau, fränkisches Adelsgeschlecht

Siemau ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim von Schroedel-Siemau (1901–1963), deutscher Verleger 

Siehe auch:
 Untersiemau, Gemeinde im Landkreis Coburg, Bayern
 Obersiemau, Ortsteil von Untersiemau, Landkreis Coburg, Bayern